Accesso aperto – modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca che ne consente accesso libero e senza restrizione
 Accesso condizionato – accesso a contenuti televisivi o radiofonici condizionato attraverso un apposito sistema al fine di permetterne la fruizione solo ad un'utenza selezionata
 Accesso multiplo – in telecomunicazioni, insieme delle tecniche che consentono a più utenti di accedere e condividere contemporaneamente le risorse del sistema di telecomunicazione

Informatica 
 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico – nel diritto informatico, posta in essere da un soggetto che si introduce senza autorizzazione in un computer o in un sistema di computer
 Accesso casuale – la caratteristica di poter accedere ad un elemento arbitrario di una sequenza in tempo costante e indipendente dalla dimensione della sequenza stessa
 Accesso facilitato – opzione dei sistemi operativi Windows il cui scopo è di facilitare l'accesso del computer agli utenti che hanno problemi con la normale interfaccia
 Accesso remoto – l'accesso remoto è un tipo di connessione che si effettua tra due o più computer collegandoli tra loro normalmente attraverso una rete informatica 
 Accesso sequenziale – la caratteristica di poter accedere ad un elemento arbitrario in una sequenza ordinata predeterminata
 Accesso universale – opzione dei sistemi operativi Mac OS X il cui scopo è di facilitare l'accesso del computer agli utenti che hanno problemi con la normale interfaccia

Pagine correlate 
 Access
 Accesso diretto

Altri progetti